На территории Агинского Бурятского округа по состоянию на 1 июля 2021 года находится 93 населённых пункта, в том числе: 
4 посёлка городского типа (пгт)  — в списке выделены оранжевым цветом,
89 сельских населённых пунктов.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года , численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Агинский район 
С точки зрения муниципального устройства на территории Агинского района образованы Агинский муниципальный район и городской округ «Посёлок Агинское».

Дульдургинский район

Могойтуйский район

Примечания 

Агинский Бурятский округ